Rossa kan avse:

Personer
 Rossa (artist) (1978–), en sångerska från Indonesien

Geografi

Antarktis 

 Rossa (udde),

Italien 

 Rossa, Italien – ort och kommun i provinsen Vercelli, Piemonte 
 Rossa (ort i Italien, Lombardiet) – Provincia di Lecco,

Schweiz 

 Rossa, Schweiz, ort och kommun, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar